The Battle (álbum) — álbum de Allen-Lande 
 The Battle (filme) — filme dirigido por D. W. Griffith (1911)
 The Battle of God — álbum de HB
 "The Battle" (Star Trek: The Next Generation) — episódio da série
 The Battle of the Labyrinth — livro

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música